Dit is een lijst van de 139 nog -geheel of gedeeltelijk- bestaande traditionele windmolens in Denemarken.

Denemarken
Windmolen
Windmolen